Села:
 Водопійне — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Водопійне — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район